

Personnalités 

Marie de Hongrie peut désigner :
 Marie de Hongrie (1257-1323), reine consort de Naples, fille d'Étienne V de Hongrie et épouse de Charles II d'Anjou ;
 Marie de Hongrie (1371-1395), reine de Hongrie, fille de Louis  de Hongrie et épouse de Sigismond de Luxembourg ;
 Marie d'Autriche (1505-1558), Reine de Hongrie et de Bohême et gouvernante des Pays-Bas espagnols, fille de Philippe le Beau et de  Jeanne la Folle, épouse de Louis II de Hongrie.

Autre 
 Marie de Hongrie, une bière de la commune de Binche

Notes et références 

Roi de Hongrie
Homonymie dynastique